Zehren steht für:

 Zehren, Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren, Landkreis Meißen, Sachsen
 Zehren (Arendsee), Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Arendsee (Altmark), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Zehren ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zehren (1923–2013), deutscher Autor